Ла́птево:

Архангельская область 
 Лаптево — деревня в Каргопольском районе.

Владимирская область 
 Лаптево — село в Камешковском районе.

Вологодская область 
 Лаптево — деревня в Череповецком районе.

Калужская область 
 Лаптево — деревня в Мещовском районе.

Кировская область 
 Лаптево — деревня в Богородском районе.
 Лаптево — деревня в Санчурском районе.

Костромская область 
 Лаптево — деревня в Галичском районе.
 Лаптево — деревня в Макарьевском районе.

Марий Эл 
 Лаптево — деревня в Сернурском районе.

Москва 
 Лаптево — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.

Московская область 
 Лаптево — деревня в Раменском районе.
 Лаптево — деревня в Солнечногорском районе.
 Лаптево — деревня в Ступинском районе, входит в сельское поселение Аксиньинское.
 Лаптево — деревня в Ступинском районе, входит в городское поселение Ступино.

Нижегородская область 
 Лаптево — деревня в Павловском районе.

Новгородская область 
 Лаптево — деревня в Марёвском районе.
 Лаптево — деревня в Мошенском районе.
 Лаптево — деревня в Пестовском районе.

Омская область 
 Лаптево — деревня в Тюкалинском районе.

Псковская область 
 Лаптево — деревня в Новоржевском районе, входит в Макаровскую волость.
 Лаптево — деревня в Опочецком районе, входит в Болгатовскую волость.
 Лаптево — деревня в Опочецком районе, входит в Макушинскую волость.
 Лаптево — деревня в Псковском районе.
 Лаптево-Совхозное (Лаптево-1) — деревня в Печорском районе.
 Лаптево-Колхозное (Лаптево-2) — деревня в Печорском районе.

Рязанская область 
 Лаптево — деревня в Клепиковском районе.

Смоленская область 
 Лаптево — деревня в Смоленском районе.

Тверская область 
 Лаптево — деревня в Калининском районе.
 Лаптево — деревня в Краснохолмском районе.
 Лаптево — деревня в Ржевском районе.

Тульская область 
 Лаптево — деревня в Заокском районе.
 Лаптево — село в Ясногорском районе, к северо-западу от г. Ясногорск.
 Лаптево — прежнее наименование г. Ясногорск.

Ярославская область 
 Лаптево — деревня в Угличском районе.
 Лаптево — деревня в Ярославском районе.
 Лаптево — деревня в Ярославском районе.